Această pagină este o listă de personalități notabile care s-au născut în statul Wyoming.

Oameni
 
Wyoming